Сопрано:
 Сопрано — высокий женский певческий голос.
 Сопрано (род. 1979) — французский рэпер.
 SOPRANO — российская вокальная группа, образованная Михаилом Турецким в 2009 году. 

 «Клан Сопрано» — американский криминально-драматический телесериал.
 Тони Сопрано — главный персонаж сериала «Клан Сопрано».

См. также 
 Сопрана — коммуна в Италии.